Kriete ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Kriete (1924–1989), deutscher Maler und Künstler
 Karl Kriete (1887–1968), deutscher Maler und Hochschullehrer
 Roberto Kriete, salvadorianischer Unternehmer